Lars Magnusson är namnet på flera personer, se:

Lars Magnusson (ekonomihistoriker)
Lars Magnusson (operasångare)
Lars Magnusson (komiker)

Se även
Lars-Erik Magnusson